Пристенское — ботанический заказник местного значения. Находится в Амвросиевском районе Донецкой области. Статус заказника присвоен решением облисполкома № 9 от 10 января 1979 года. Площадь — 250 га.

Территория заказника — это рукотворное лесное урочище.

Флористический список заказник составляет 349 видов растений. Они являются типичными для Донецкого кряжа растениями на меловых отложениях.

В заказнике под охрану взяты лекарственные травы, которые растут в лесу и на его опушках. На территории заказника произрастают душица обыкновенная, зверобой, цмин песчаный, пижма, валериана. Заказник создавался с целью сохранения душицы обыкновенной. На территории заказника произрастает девять видов растений, занесённых в Красную книгу Украины — василёк Талиева, пион тонколистный, пион волосистый, пион украинский, два вида тюльпанов, эремус красивый.

С заказником работает государственное предприятие «Амвросиевский лесхоз»

Примечания

Литература 
 Заказники місцевого значення: Новосілківський; Обушок; Палімбія; Підпісочне; Приозерний; Пристенське; Соснові насадження; Старомихайлівський; Старченківський; Степ біля села Платонівки; Урочище Зоря; Урочище Леонтьєво-Байрацьке; Урочище Плоске [та ін.] // Донбасс заповідний: Наук.-інформац. довідник-атлас. 2003. 159 с.: іл. — С. 65-105.

Заказники Донецкой области
Ботанические заказники
Амвросиевский район